Alto steht für:
 Alto (Band), eine deutsche Band 
 Alto (Heiliger), ein Einsiedler, auf den das Kloster Altomünster zurückgeht
 Alto (Piemont), eine Stadt in Italien
 Alto Sermenza, eine italienische Gemeinde in der Provinz Vercelli, Region Piemont
 Alto (Währung), eine Regionalwährung in Hamburg-Altona
 El Alto, eine Stadt in Bolivien
 Maruti Alto, ein Pkw-Modell des indischen Herstellers Maruti
 Suzuki Alto, ein Pkw-Modell des japanischen Herstellers Suzuki
 Xerox Alto, ein Computermodell der Firma Xerox
 Alto, ein Hersteller von Reinigungsgeräten, der 2004 von Nilfisk übernommen wurde
 Alto, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Peerhouse Cars (1983–1984)
 Alto (Automarke), ehemalige britische Automarke (1985–1998)
 italienisch alto (von lateinisch altus „hoch, laut, hell“), siehe Alt (Stimmlage)
 Violon alto, eine fünfsaitige Bratsche, siehe Bratsche#Geschichte
 Bratsche im Französischen

ALTO steht als Abkürzung für:
 Analyzed Layout and Text Object, eine XML-Beschreibungssprache für Layout und Inhalt digitalisierter Bücher, Zeitschriften u. ä.
 Application-Layer Traffic Optimization Problem, eine von der IETF gestartete Arbeitsgruppe, die die massive Belastung des Internets durch P2P-Protokolle optimieren soll

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alto (Arizona), im Santa Cruz County
 Alto (Arkansas), im Poinsett County
 Alto (Georgia), im Banks County
 Alto (Indiana), im Howard County
 Alto (Kalifornien), im Marin County
 Alto (Louisiana), im Richland Parish
 Alto (Michigan), im Kent County
 Alto (New Mexico), im Lincoln County
 Alto (South Dakota), im Hughes County
 Alto (Tennessee), im Franklin County
 Alto (Texas), im Cherokee County
 Alto (Virginia), im Amherst County
 Alto (Washington), im Columbia County
 Alto (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Alto (Town), Town(ship) im Fond du Lac County, Wisconsin
 Alto Bonito, im Starr County, Texas
 Alto Colorado, im Brooks County, Texas
 Alto Grandview Acres, im Montgomery County, Pennsylvania
 Alto Pass, im Union County, Illinois
 Alto Springs, im Falls County, Texas
 Alto Vista, im Carroll County, Maryland

Fließgewässer:
 Alto Branch, im Cherokee County, Texas
 Alto Creek, im Dodge County, Wisconsin
 Alto De Las Herrera, im Mora County, New Mexico
 Arroyo Pueblo Alto, in New Mexico
 La Canada del Alto de la Reuni, in New Mexico

Minen in den Vereinigten Staaten:
 Alto (Mine), im Rio Arriba County, New Mexico
 Alto Borrow Pits, im Yavapai County, Arizona
 Alto Divide Mine, im Esmeralda County, Nevada
 Alto Group, im Santa Cruz County, Arizona
 Alto Mine (Arizona), im Santa Cruz County
 Alto Mine (Kalifornien), im Calaveras County

Sonstiges:
 Alto Bowl Preserve, Park im Marin County, Kalifornien
 Alto Park Recreation Center, Park im Floyd County, Georgia
 Alto Rest Park, Park im Blair County, Pennsylvania

Siehe auch
 Altos
 Rito Alto
 Aalto

Abkürzung